Qarsaartalik bezeichnet:
 Qarsaartalik (Insel, Ammassalik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qarsaartalik (Insel, Innartalik), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qarsaartalik (Insel, Kangerluarsoralak), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qarsaartalik (Insel, Kitsissut), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qarsaartalik (Insel, Qoornoq), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qarsaartalik (Insel, Narsaq, östlich), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Qarsaartalik (Insel, Narsaq, westlich), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Qarsaartalik (Insel, Qeqertarsuatsiaat Kangerluat), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qarsaartalik (Insel, bei Uugarsiorfik), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qarsaartalik (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qarsaartalik (Insel, Illorsuatsiaq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qarsaartalik (Insel, Oqaatsormiut), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qarsaartalik (Insel, Tulugartalik), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qarsaartalik (Inselgruppe, Maniitsoq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qarsaartalik (Inselgruppe, Nuuk), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland